Чемпионат Финляндии по лёгкой атлетике  или Игры Калева 1927 проходили в 1927 году в Турку 20-21 августа. Местом проведения соревнований стал спортивный парк Турку (совр. стадион Пааво Нурми). Кубок Калева выиграла команда Тампереин Пиринто.

Медалисты

Примечания 

Чемпионаты Финляндии по лёгкой атлетике
1927 год в Финляндии
Спортивные соревнования в Турку